Сменхкара (Анхеперуре-Сменхкара-джесерхеперу) — египетский фараон из XVIII династии, преемник Эхнатона, предшественник Нефернефруатон и Тутанхамона.

Был соправителем Эхнатона, правил на протяжении двух с лишним лет после смерти Эхнатона (1347—1345 до н. э.). По мнению отдельных египтологов, умер ещё до смерти Эхнатона, поэтому не правил самостоятельно.

Биография

Происхождение 

О происхождении Сменхкара достоверных сведений не сохранилось.

Предположительно, он был братом Эхнатона, сыном Аменхотепа III и Тии. По другой версии — он был сыном Эхнатона и братом Тутанхамона.

Зять (возможно, младший брат или сын) Эхнатона (Аменхотепа IV), муж старшей дочери Эхнатона и Нефертити — Меритатон. Царевна стала женой Сменхкары на 15 год правления отца.

Как Великая царская жена Меритатон изображена рядом с супругом Анхеперуре-Сменхкара-джесерхеперу в амарнской гробнице Мерира II. В сцене царская чета одаряет подарками и почестями Мериру. Меритатон-ташерит, упоминаемая в записях, может быть дочерью Меритатон и Сменхкары.

Сменхкара мог быть соправителем Эхнатона, Меритатон была его Великой женой, а Нефертити оставалась консортом, сохраняя титул Великой супруги на 16 год правления Эхнатона.

Ранее Сменхкара отождествляли с Нефернефруатоном, таинственным фараоном-соправителем Эхнатона, так как у них совпадали тронные имена (Анххеперура). Была выдвинута теория, что под этим именем скрывалась царица Нефертити, которая также носила атоническое имя Нефернефруатон. Сейчас принято различать фараонов Сменхкара и Нефернефруатон как двух разных правителей. Однако точный порядок и период их правления остаётся неизвестным, как и их родственные отношения с Эхнатоном (за исключением того, что Сменхкара был мужем Меритатон, дочери Эхнатона и Нефертити).

ДНК-анализ в феврале 2010 года показал, что Тутанхамон — сын «Молодой дамы» (дочь Аменхотепа III и Тии, предполагаемая Небетах или Бакетатон) и владельца мумии из гробницы KV55 (предполагаемый Эхнатон). Однако, по мнению А. О. Большакова, этой мумией может  являться Сменхкара, ссылаясь на несоответствия в "эхнатоновом" отождествлении мумии, такие как её возраст и соотнесение с предполагаемыми останками Анхесенамон KV21A.

Политика 
Сменхкара продолжал поклоняться Атону, а столицей при нём оставался Ахетатон, однако в его правление усиливается влияние прежних культов. В частности, он восстановил в Фивах некоторые формы поклонения Амону, что доказано иератическими надписями в гробнице Пер-е в Фивах. Мало того, к тому времени в Фивах уже имелся храм Амона — «Божий двор Амона во дворе Анхеперура в Фивах».

Но Амарна не была покинута. Здесь к дворцу Эхнатона пристроено кирпичное здание, а работы на вельможном кладбище Ахетатона не были прекращены.

Мумия 
По мнению А. О. Большакова, Сменхкара был захоронен в гробнице KV55 (в Долине царей): он считает, что найденная там в 1907 году мумия, которую традиционно считали мумией Эхнатона, принадлежит Сменхкаре.

Смерть и погребение 

Место захоронения Сменхкары не подтверждено. Его выдвинули в качестве кандидата на обнаруженную в КВ55 мумию, которая покоилась в оскверненном гробу риши с вычеркнутым именем владельца. Принято считать, что изначально гроб предназначался для женщины, а затем был переделан для размещения мужчины. За последнее столетие главными кандидатами на роль этого человека были либо Эхнатон, либо Сменхкара. Случай с Сменхкары исходит в основном из предполагаемого возраста мумии (см. Ниже), который в возрасте от 18 до 26 лет не подходил бы Эхнатону, правившему 17 лет и у которого родился ребенок, незадолго до своего первого года правления. В гробнице нет ничего, что определенно принадлежало бы Сменхкаре, и его имя там не найдено. Гробница, конечно, не подходит никакому из правителей, тем более Эхнатону.

В 1980 году Джеймс Харрис и Эдвард Ф. Венте провели рентгеновские исследования черепов и скелетных останков фараона Нового Царства, включая предполагаемые мумифицированные останки Сменхкара. Авторы определили, что царские мумии 18-й династии имели сильное сходство с современными нубийцами с небольшими отличиями.

Культурное влияние 
Перипетии перехода власти от Эхнатона до Хоремхеба описаны в трилогии Жеральда Мессадье «Бури на Ниле», а также романах Сергея Шаповалова «Ликующий на небосклоне» и «Живущий правдой»

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Правители Африки XIV века до н. э.